
Molekulska formula -{C18H29NO3}- se može odnositi na:
 Betaksolol
 Levobetaksolol
 Dihidrokapsaicin